Biblioteka – instytucja gromadząca i udostępniająca materiały biblioteczne
 biblioteka – budynek lub pomieszczenie gromadzące zbiory biblioteczne
 biblioteka, biblioteczka, regał książkowy – mebel zawierający książki
 Biblioteka, Biblioteczka – seria wydawnicza książek o podobnej tematyce, np. seria „Biblioteka Narodowa”, Biblioteczka Poradnika Domowego, Licealna Biblioteczka Filozoficzna 
 biblioteka programistyczna
 Biblioteka – dzieło Focjusza

Inne 
 Biblioteka – skała w Skałach Podlesickich na Wyżynie Częstochowskiej
 Biblioteka – skała w Grupie Dziewicy koło Olsztyna na Wyżynie Częstochowskiej
 Mała Biblioteka – skała w gminie Mysłakowice, powiecie karkonoskim, województwie dolnośląskim